Een of één kan verwijzen naar:

1 (getal), een getal
1, het jaartal 
Het onbepaald lidwoord een
Een (plaats), een plaats in Drenthe
Eén (televisiezender), een Vlaamse televisiezender